Skate ist die Bezeichnung für 
 die Einheit von Schuh, Chassis und Rollen bei Rollschuhen und Inline-Skates
 mehrere Computerspiele von Electronic Arts:
 Skate
 Skate 2
 Skate 3
 Skate It
 Skate or Die!
 mehrere Unterseeboote der US Navy (USS Skate)

Skate ist der Familienname von
 William Skate (1953–2006), einem Politiker aus Papua-Neuguinea